Als Winkelspinnen werden bezeichnet:
 Einzelne Arten aus der gleichnamigen Gattung der Winkelspinnen (Eratigena), bsp. die Große Winkelspinne (E. atrica).
 Einzelne Arten aus der Gattung der Kleinen Winkelspinnen (Tegenaria), bsp. die Hauswinkelspinne (T. domestica).